Le M88 est un moteur produit par BMW entre 1978 et 1989. Ce six cylindres en ligne a tout d'abord été installé dans la BMW M1.

Moteur automobile